

Карадаг — гірський масив у Кримських горах

Карадаг — гірська вершина у системі Великий Кавказ
 Карадаг — гірська вершина у системі Великий Кавказ

Карадаг — згаслий вулкан у Туреччині.